Чарльз Джинневер (; 28 августа 1931, Сан-Матео, Калифорния — 16 июня 2019) — американский скульптор, известен масштабными абстрактными скульптурами с патиной ржавчины под открытым небом. Эти работы являются примером минимализма, в котором подчеркиваются сложные формальные отношения внутри самой работы, а также перцептивные отношения между работой и зрителем.

Биография и творчество 
Чарльз Джинневер родился в Сан-Матео, Калифорния, в 1931 году. После службы в ВВС, он путешествовал по Европе и изучал скульптуру в Париже с 1953 по 1955 у Осипа Цадкина. В 1957 году он получил степень бакалавра в Художественном институте Сан-Франциско, а в 1959 — степень магистра Университета Корнелла.

Его ранние работы 1960-х были из стального лома, иногда в сочетании с холстами или другими необычными материалами, и были окрашены в яркие цвета. В последующие годы Джинневер сократил использование цвета и выбор материалов, создавая работы, которые выглядели более сложными по композиции. Геометрические формы, треугольники и трапеции, были расположены таким образом, что создавали оптические иллюзии, бросая вызов восприятию зрителя и чувству пространства.

Джинневер много преподавал, продолжая участвовать во многочисленных персональных и групповых выставках.

Джинневер был одним из основателей галереи «ConStruct», которая пропагандировала и организовывала выставки масштабной скульптуры в США. Другими учредителями были John Raymond Henry, Кеннет Снельсон, Lyman Kipp и Марк Ди Суверо.

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвященный Чарльзу Джинневеру
 Walker Art Center, Миннесота
 ArtNet

Художники США
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Колледжа архитектуры, искусства и планирования Корнельского университета